Darapsa  — род бабочек подсемейства Длинноязычные семейства бражников. Виды этого рода обитают в Северной Америке от Канады до Мексики.

Виды 
В род Darapsa входят три вида бражников:

 Darapsa choerilus (Cramer, 1779) — США, юг Канады
 Darapsa myron (Cramer, 1779) — восток и юг США, Мексика
 Darapsa versicolor (Harris, 1839) — восточная часть Северной Америки

Ссылки 
 Darapsa на сайте Бражники Америки 

Бражники
Насекомые Северной Америки
Таксоны, описанные Френсисом Уокером